Robbinsville en Caroline du Nord (États-Unis) ;
Robbinsville Township dans le New Jersey (États-Unis).

Homonymie de localités aux États-Unis